Stolonmossor (Cladopodiella) är ett släkte av bladmossor. Stolonmossor ingår i familjen Cephaloziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladmossor